Buttendorf ist der Name folgender Orte

in Bayern:
 Buttendorf (Roßtal), Ortsteil der Gemeinde Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern
 Turmhügel Buttendorf, abgegangene Turmhügelburg bei Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern

in Niederösterreich:
 Buttendorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Buttendorf (Gemeinde Zwentendorf), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Zwentendorf an der Donau, Bezirk Tulln, Niederösterreich